"Coste" pode ser:
 Torrazza Coste, comuna italiana da Lombardia
 Saint-Paul-la-Coste, comuna francesa de Gard
 Saint-Victor-la-Coste, comuna francesa de Gard

Desambiguações de topônimos